Az  1974-es úszó-Európa-bajnokságon a férfi 200 méteres vegyesúszás versenyeit augusztus 24-én rendezték. A versenyszámban 20-an indultak. A győztes a brit David Wilkie lett világcsúccsal. A magyar induló Hargitay András országos csúccsal a harmadik, Verrasztó Zoltán a hatodik helyen végzett.

Rekordok

A versenyen új rekord született:

Eredmények 
A rövidítések jelentése a következő:

Selejtezők

Döntő

Források
 

1974-es úszó-Európa-bajnokság